George Stevenson peut faire référence à :

  (1839–1893), homme politique australien, journaliste en Afrique du Sud et en Nouvelle-Galles du Sud ;
 George Stevenson (1938-), homme politique du parti travailliste au Royaume-Uni ;
 , marin confédérée ;
  (1876–1938), joueur de cricket anglais ;
  (1799–1856), rédacteur en chef d'un journal pionnier de l'Australie du Sud, secrétaire du gouverneur Hindmarsh ;
 George Stevenson (1905–1990), joueur et entraîneur de football écossais (Motherwell) ;
  (1818–1888),  libraire anglais, directeur, auteur et hymnologue ;
  membres de la Chambre des représentants du Texas ;
  (1763–1825), prêtre anglican en Irlande ;
 George Stevenson (1933-2012), joueur international écossais de rugby à XV ;
 George Stevenson (1938-), homme politique britannique.

Voir aussi